Jean Laporte peut désigner :
 Jean Laporte (1616-1692), prédicateur jésuite ;
 Jean Laporte (1859-1933), ingénieur naval français ;
 Jean Laporte (1874-1964), homme politique français ;
 Jean Laporte (1886-1948), philosophe et historien de la philosophie français.
 Jean Laporte (1905-1981), moine de l'abbaye Saint-Wandrille de Fontenelle, éditeur de textes latins du Moyen Âge.